Масаловка — название населённых пунктов:

Россия 
 Масаловка — деревня в Свердловском районе Орловской области.
 Масаловка — хутор в Каменском районе Ростовской области.

См. также 
 Масалов